Estelle (cantora) — britânica 
Estela, Duquesa da Gotalândia Oriental — princesa da Suécia 
Estelle (Luisiana) — região censitária dos Estados Unidos
Estelle Mærsk — navio porta-contentores dinamarquês

Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de topônimos